MAG puede hacer referencia a:

 MAG (2010), videojuego desarrollado por Zipper Interactive para la consola PlayStation 3.
 La soldadura MAG, proceso de soldadura por arco bajo gas protector activo con electrodo consumible.
 La FN MAG, ametralladora de propósito general belga.